Региональное название ряда лекарственных растений:
 Короставник полевой
 Сивец луговой